Rossen kan syfta på
Rossen, Dalarna, sjö vid samhället Horndal i Avesta kommun, Dalarnas län,  (7,2 km²)
Rossen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (3,44 km²)
 Rossen, Mariehamn, en stadsdel i Mariehamn, Åland. 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn